Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни П'єтрарі.
 Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.
 Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Понор.
 Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Мілаш.
 Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Куч.
 Дупе-Дял () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Іклензел.